Ceballos peut désigner :

Patronyme 

 Cedric Ceballos (1969-), basketteur américain ;
 Dani Ceballos (1996-), footballeur espagnol ;
 Henry Loaiza-Ceballos (1948-), narcotrafiquant colombien ;
 Jacqueline Ceballos (1925-), militante féministe américaine ;
 Rodrigo de Ceballos (~1525-1581), compositeur espagnol.

Toponymie 
 Ceballos, localité rurale argentine située dans le département de Chapaleufú et dans la province de La Pampa.

Patronyme hispanique